La Foire aux vanités (1846-7), roman anglais de William Makepeace Thackeray ;
 Vanity Fair : La Foire aux vanités (2004), film américano-britannico-indien de Mira Nair ;
 La Foire aux vanités (2018), mini-série britannique de James Strong.